Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 748 dans le monde.

 Route régionale 748 en Finlande
 Route nationale 748 en France